Речки — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Стехновской волости.

Расположена в 14 км к северу от города Новоржев.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляет 43 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района